NSE peut faire référence à :
 énolase 2, l’une des trois isoformes de l'énolase ;
 Norwegian Air Sweden, une compagnie aérienne suédoise ;
 groupe Nizerolles Systèmes Électroniques, une société française d'électronique pour la défense, basée à Nizerolles (Allier).